Wolfgang Schneiderhan (generaal), een Duits generaal
Wolfgang Schneiderhan (violist), een Oostenrijks violist en concertmeester